Tania es un nombre de origen ruso, abreviación de Tatiana y puede referirse a:
 Tania o Likutei Amarim (1797), libro básico sobre jasidismo escrito por Schneur Zalman de Liadí (1745-1812).
 Tania (1908-1999), seudónimo de Ana Luciano Divis, cantante y actriz hispanoargentina.
 Tania (1937-1967), nombre de guerra de Tamara Bunke, activista revolucionaria, folclorista, espía y guerrillera argentina.
Tania Díaz, política venezolana.

Otros 
 El sufijo -tania.

Nombres femeninos